Gradefes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gradefes (ort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Gradefes (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar